Brașov se poate referi la:

 Brașov, oraș în județul Brașov, România

 județul Brașov, România